Galina Stepanowa ist der Name folgender Personen

* Galina Nikolajewna Stepanowa (1948–2015), sowjetische Schwimmerin
 Galina Alexandrowna Stepanowa (* 1955), sowjetische Ruderin